Glaukon (griechisch ) ist der Name folgender Personen:

 Glaukon (Stratege) († nach 432 v. Chr.), athenischer Stratege
 Glaukon (Kritias), Sohn von Kritias (Sohn des Leaides), Großvater mütterlicherseits von Platon 
 Glaukon (Platon) (Glaukon von Athen; vor 428 v. Chr.–nach 382 v. Chr.), griechischer Philosoph und Schriftsteller, Bruder von Platon
 Glaukon (Chremonides), Bruder des Chremonides von Athen, Olympiasieger im Tethrippon um 272 v. Chr. (?), Priester Alexanders des Großen in Alexandria um 255 v. Chr.

Siehe auch:
 Glaukom